Ådskär kan avse flera platser

Etymologi
Namnet har med stor sannolikhet uppkommit genom att det på dessa öar fanns en god tillgång på ejder som man förr i tiden utnyttjade för olika ändmål. Åda kallas den vuxna honan hos ejdern och guding den vuxna hannen.

Finland 

 Ådskär, en del av Kaskö, Österbotten, 
 Ådskär, Nagu, Åboland,  (2 ha)
 Ådskär, Kimitoön,  (5 ha)
 Ådskär, Ingå, Nyland,  (6 ha)

Åland 

 Ådskär (Lumparland, Åland),  (7 ha)
 Ådskär (Sottunga, Åland),  (4 ha)
 Ådskär (Föglö, Åland),  (7 ha)
 Ådskär, Eckerö,  (39 ha)

Sverige 

 Ådskär, Möja, ö, Värmdö kommun,

Källor

Se även
Stora Ådskär
Lilla Ådskär
Hund-Ådskär

Robotskapade Finlandförgreningar